Plaats in Indonesië
 Labuhan Jaya (Teupah Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh, Sumatra
 Labuhan Jaya (Mesuji Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra